Luís de Portugal (Lisboa,  – Lisboa, ) foi o primeiro filho de D. Pedro I e da sua primeira esposa Constança Manuel.

Infantes de Portugal
Casa da Borgonha (Portugal)